Легенда:

Играчи који су бирани бар 5 пута

Број изабраних играча по клубовима

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге

Награде у НБА